Rhone steht für:

 Rhone, einen Fluss
 RMS Rhone, ein gesunkenes Schiff

Rhône steht für:

 Rhône-Alpes, eine ehemalige Region im Südosten Frankreichs
 Département Rhône, ein französisches Département
 Rhône-Poulenc, ehemaliger französischer Pharma- und Chemiekonzern
 Rhône (Schiff, 1927), Schaufelraddampfer
 Rhône (Weinbaugebiet), eine Weinregion in Frankreich

Rhone ist der Familienname folgender Personen:
 Molly Rhone, jamaikanische Sportfunktionärin und Netballspielerin
 Trevor D. Rhone (1940–2009), jamaikanischer Dramatiker

Sonstiges:
 Rhonegletscher, Gletscher im Kanton Wallis, Schweiz
 Rhone-Gletscher (Antarktika), Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Rhone, Berg in der Britannia Range, Antarktika

Siehe auch:
 Rohne
 Rone
 Rohn
 Roon
 Rotten